В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Кеті Джордан і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Бренда Шульц і Кароліна Віс 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Пем Шрайвер (1-ше коло)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Nashville